Oglethorpe kan syfta på:

 James Oglethorpe
 Owen Oglethorpe
 Oglethorpe, Georgia

Se även 
 Bramham cum Oglethorpe
 Fort Oglethorpe, Georgia
 Oglethorpe County